Danta steht für:
 Dubamo, Volksgruppe im Südwesten Äthiopiens 
 den ladinischen Namen der Gemeinde Danta di Cadore in der Provinz Belluno, Italien
 die Bezeichnung für den Baum und das Holz des Nesogordonia papaverifera
 einen indischen Fürstenstaat in der Mahi Kantha Agency